Piața Basarabiei se poate referi la:

 Piața Basarabiei (București)
 Piața Basarabiei (Galați)
 Piața Basarabiei (Kiev)

Vezi și
Basarabia (dezambiguizare)

Dezambiguizare